Уизачера има више значења:

 Уизачера (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уизачера (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику